Yuzuru ist der Vorname von:

 Yuzuru Hanyū (* 1994), japanischer Eiskunstläufer
 Yuzuru Hanyūda (* 1976), japanischer Skeletonfahrer

Yūzuru bezeichnet außerdem:

 die Oper Yūzuru des japanischen Komponisten Dan Ikuma
 das Bühnenwerk Yūzuru des japanischen Schriftstellers Kinoshita Junji